3 miejscowości w Polsce:
 Kawno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Chrostkowo
 Kawno – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Bierzwnik
 Kawno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Malechowo